Новый Мултан — село в Увинском районе Удмуртии
 Новый Мултан — деревня в Кизнерском районе Удмуртии